Die Bezeichnung Osthafen tragen mehrere Häfen:
 der Frankfurter Osthafen
 der Osthafen (Berlin)

Osthafen ist die Bezeichnung eines Gewerbegebietes in Rostock: 

 Osthafen (Rostock)

Siehe auch:
 Ostuferhafen – ein Frachthafen der Stadt Kiel